Guan Zhong (管仲, o Guanzi 管子 "Mestre Guan"), home de lleis xinès, filòsof i polític
 Guanzi (text) (管子 "[Escrits del] Mestre Guan"), text xinès anomenat com el seu autor Guan Zhong
 Guan (instrument) (管, o guanzi 管子), instrument xinès